Улица Лядова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Лядова — улица в Вышнем Волочке.
 Улица Лядова — улица в пензенском микрорайоне Арбеково.
 Улица Лядова — улица в Казани.
 Улица Лядова — улица в Володарске.
 Улица Лядова — улица в Полыновке.
 Улица Лядова — улица в Городце.
 Улица Лядова — улица в Волгограде.
 Улица Лядова — улица в Перми.
 Улица Лядова — улица в Кемерово.

Украина 
 Улица Лядова — улица в Измаиле.
 Улица Лядова — улица в Макеевке.
 Улица Лядова — улица в Одессе.
 Улица Лядова — старое название улицы Григория Ващенко в Сумах.

См. также 
 Площадь Лядова